Яворницький Дмитро Іванович
 Дмитро Яворницький (марка)
 Дмитро Яворницький (монета)

Див. також 
 Яворницький (прізвище)
 Дмитро

?